Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 – 20. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego, mającego na celu wyłonienie najlepszej reprezentacji narodowej na świecie, zorganizowana pod egidą FIVB od 26 sierpnia 2022 do 11 września 2022 przez Polskę i Słowenię. Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Polski, która przegrała w finale 1:3 z reprezentacją Włoch, która zdobyła go po 24 latach przerwy i po raz czwarty w historii.

Zgodnie z decyzją FIVB pierwotnie turniej miał się odbyć w Rosji. Pod koniec lutego 2022 r., w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, pojawiły się oczekiwania, by - w ramach sankcji - organizacja mistrzostw została temu państwu odebrana. Początkowo FIVB nie wyraziła na to zgody ogłaszając, że „FIVB uważa, że sport powinien zawsze pozostawać oddzielony od polityki, ściśle monitorujemy sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczestników naszych wydarzeń, co jest naszym najwyższym priorytetem”. W związku z takim stanowiskiem federacji, z udziału w mistrzostwach wycofały się reprezentacje: Polski, Francji, Słowenii oraz Holandii. Ostatecznie, 1 marca 2022 FIVB wydała komunikat o odebraniu Rosji organizacji imprezy. Do 14 marca 2022 przyjmowano zgłoszenia nowych kandydatur. 14 kwietnia 2022 w Centrum Olimpijskim w Warszawie - na specjalnej zwołanej konferencji prasowej PZPS i polskiego rządu - premier Mateusz Morawiecki, minister sportu Kamil Bortniczuk i prezes PZPS Sebastian Świderski oficjalnie ogłosili, że nowymi gospodarzami mistrzostw świata siatkarzy 2022 zostały Polska oraz Słowenia.

Obiekty sportowe 
15 kwietnia 2022 zapadła decyzja o przyznaniu prawa do organizacji turnieju. 5 lipca 2022 ogłoszono miasta-gospodarzy. W Polsce ów status otrzymały: Katowice oraz Gliwice, natomiast w Słowenii: Lublana.

Eliminacje 
Kwalifikacje przeprowadzono od 12 września 2019 do 20 września 2021. Do obsadzenia było 22 miejsc w turnieju finałowym, bowiem jedno z nich – zgodnie z tradycją – automatycznie przyznano reprezentacji gospodarzy mistrzostw, a kolejne jedno – obrońcom tytułu mistrzowskiego. Poszczególne konfederacje miały do obsadzenia następującą liczbę miejsc w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2022:
 Afryka (CAVB) – 2 miejsca
 Azja i Oceania (AVC) – 2 miejsca
 Ameryka Południowa (CSV) – 2 miejsca
 Europa (CEV) – 2 miejsca (+ Rosja, jako pierwotny gospodarz i Polska, jako Mistrz Świata 2018) → łącznie 4 miejsca
 Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (NORCECA) – 2 miejsca
Dodatkowo zakwalifikowało się 12 najlepszych drużyn z rankingu FIVB z dnia 20 września 2021, które nie zakwalifikowały się wcześniej.

Po inwazji Rosji na Ukrainę reprezentacja Rosji została wykluczona z rozgrywek. Jej miejsce zastąpiła reprezentacja Ukrainy, jako najwyżej sklasyfikowana w rankingu FIVB drużyna spośród drużyn niezakwalifikowanych na mistrzostwa.

Uczestnicy

Losowanie 
Ceremonia losowania fazy grupowej odbyła się podczas uroczystej gali, zorganizowanej 30 września 2021 w Moskwie. Losowanie przeprowadzono stosując tzw. „system serpentyny”.

Wcześniej wszystkie drużyny przydzielono do 4 koszyków, utworzonych na podstawie rankingu FIVB z 20 września 2021.

Grupy

Składy drużyn

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Katowice

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
 Lublana
 
Tabela

Wyniki 

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 
 Katowice

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 

 Lublana

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa E 
 Lublana

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa F 
 Lublana

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="14" style="background:#f6f6f6;"|

Klasyfikacja drużyn z 3. miejsc

Faza finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2022 w polskim sporcie
2022 w Słowenii
Piłka siatkowa w Polsce
Piłka siatkowa w Słowenii
Zawody sportowe w Katowicach
Zawody sportowe w Gliwicach
Sport w Lublanie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce